Саудитската фондова борса (Tadawul) е единствената фондова борса в Саудитска Арабия. По капитализация борсата е 11-а по големина в света.

История 
Индексът TASI започва да се отчита през 1985 г. с базова стойност 1000.

На 26 януари 1994 г. борсовият индекс TASI има стойност 1,751.71.

На 30 юни 2008 г. индексът е преструктуриран.

Източници 
 Официален сайт на борсата

Фондови борси в Азия
Икономика на Саудитска Арабия
Рияд